Abud steht für:

 Abud (Palästina), ein Ort in den Palästinensischen Autonomiegebieten
 Abud (Mureș), ein Dorf im rumänischen Kreis Mureș

Abud ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Bayter Abud (1933–2020), kolumbianischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Inírida
 Liliana Abud (* 1948), mexikanische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Thair Abud (* 1965), österreichischer Weitwanderer